Esteban Pérez puede referirse a varias personas:

 Fray Esteban Pérez de Pareja, (c. 1676 - c. 1740), historiador español;
 Esteban Pérez Santana (1918-2007), futbolista mexicano;
 Esteban Pérez Esquivel, músico y lutier argentino nacido en 1966;
 Esteban Pérez (1969-) baloncestista argentino;
Esteban Pérez (1976-) actor argentino;